Niemcy:
 Norymberga (niem. Nürnberg) – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Bawaria
 Norymberga – powiat w kraju związkowym Bawaria
 Norymberga – port lotniczy

Zobacz też:
 Nürnberg